Il singolare del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Cliff Richey che ha battuto in finale Stan Smith 6-2, 10-8, 3-6, 6-1.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1970